Jakob Jehle ist der Name folgender Personen:

* Jakob Jehle (Freskant) († 1602), deutscher Freskant und Wandmaler
 Jakob Jehle (Baumeister) (~1715/1720–1784), deutscher Kirchenbaumeister